Agapito è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Agabiti, Agabito, Agape, Agapi, Agapiti, Pit, Piticco, Pitott, Pitt, Pittani, Pittano, Pitti, Pittini, Pittis, Pittoni, Pituello.

Origine e diffusione 
Cognome piuttosto raro, è presente prevalentemente nel cosentino e a Trieste.

Potrebbe derivare dal nome Agapito.

In Italia conta circa 35 presenze.

La variante Agabiti è tosco-umbro-laziale; Pitti è toscano, palermitano, romano e torinese; Piticco, Pituello, Pitt, Pittoni, Pittini e Pittis sono udinesi; Agape, Agapi, Agapiti, Agabito e Pit sono estremamente rari.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani